Langhout (natuurgebied), een natuurgebied in de Nederlandse provincie Limburg
 Lange Hout, een buurtschap bij Maasbree

Personen
 Ernst Langhout (1956), Nederlands zanger
 Jenne Langhout (1918-2010), Nederlands hockeyer en cricketspeler
 Willem Langhout (1850-1936), Nederlands architect